Allmen steht für:

 einen Berg im Zürcher Oberland, Schweiz, siehe Allmen
 eine regionale (ostschweizerische) Form von Allmende (in Flurnamen).
 Allmen (Filmreihe), deutsche Krimi-Serie von Martin Suter, 2017–2021

Von Allmen ist der Familienname folgender Personen:
 Fred von Allmen (* 1943), Schweizer Meditationslehrer und Autor
 Hansueli von Allmen (* 1946), Schweizer Politiker (SP)
 Heinz von Allmen (1913–2003), Schweizer Skirennläufer
 Jean-Jacques von Allmen (1917–1994), Schweizer evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer

 Oskar von Allmen (1898–1932), Schweizer Klassischer Philologe
 Otto von Allmen (1920–1989), Schweizer Skisportler
 Patrick von Allmen (* 1985), Schweizer Naturbahnrodler
 Peter von Allmen (* 1978), Schweizer Skilangläufer

Siehe auch:
 Almen